Сісенанд — вестготський король
 Сісенанд Кордовський — святий, мученик.